! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="001"| 167001–167100 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="101"| 167101–167200 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="201"| 167201–167300 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="301"| 167301–167400 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="401"| 167401–167500 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="501"| 167501–167600 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="601"| 167601–167700 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="701"| 167701–167800 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="801"| 167801–167900 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="901"| 167901–168000 [ editare]

Lista planetelor minore (167001-168000)